Frank ou Francis Clarke peut désigner :

politiciens
  (1857-1939), homme politique australien ;
 Frank Gay Clarke (1850–1901), représentant américain du New Hampshire ;
 Frank Clarke (1879–1955) homme politique australien ;
 Frank Clarke (1886–1938), homme politique conservateur britannique, MP pour Dartford ;

sportifs
 Frank Clarke (1934–2018), joueur de football américain ;
 Frank Clarke (1942), joueur de football anglais ;
 Frank Clarke, triathlète canadien aux Championnats du monde de triathlon de l'UIT de 1992 ;
 Frank Clarke (1936), ancien joueur de cricket gallois ;

autres
  (?-1910), prêtre anglican irlandais ;
 Francis Clarke (né en 1948), mathématicien canadien et français ;
 Frank Wigglesworth Clarke (1847–1931), chimiste et minéralologue américain ;
  (1898–1948), cascadeur ;
 Frank Clarke, monteur britannique de  ;
 Frank Clarke (1849-1899), ichtyologiste et artiste néo-zélandais ;
 Frank Clarke (1951), juge de la Cour suprême irlandaise ;
 Frank L. Clarke (1933), économiste australien.

Voir aussi 
 Frank Clark
 Francis Clark
 Francis Clerke